Le  Championnat d'Europe de basket-ball masculin (2009) s'est déroulé du 7 au  en Pologne.

Qualifications 
Voir article principal Qualifications pour le Championnat d'Europe de basket-ball 2009

Pays organisateur
 :

Sept premiers de l'Eurobasket 2007
 
 
 
 
 
 
 

Huit qualifiés via poules de qualifications
 
 
 
 
 
 
 
  : vainqueur d'un tournoi de repêchage entre les six meilleures équipes non qualifiées

Phase finale

Sites et salles 
Le championnat d'Europe se joue dans sept salles. Chaque poule de qualification, au premier tour comme au second tour, héberge l'intégralité des rencontres de ce groupe. La phase finale se joue à Katowice.

 Sites

 Salles

Tour préliminaire 
Les quatre groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour principal

Groupe E (Bydgoszcz)

Groupe F (Łódź)

Phase finale 
Tous les matches se déroulent à Katowice

Classement 5 à 8

Classement final 
    : Qualifiés pour les Championnats du monde 2010.

Récompenses 

Les récompenses individuelles sont les suivantes:

 Meilleur joueur :  Pau Gasol
 Meilleur scoreur :  Pau Gasol
 Équipe type :
  Vasílios Spanoúlis
  Miloš Teodosić
  Rudy Fernández
  Erazem Lorbek
  Pau Gasol

Sources et références

Article connexe 
 Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2009

Lien externe 

  EuroBasket 2009 site officiel

2009
Basket-ball
Basket-ball 2009
Europe
Sport en Pologne en 2009
Sport en septembre 2009
Compétition de basket-ball en Pologne